USRA steht für:

 United States Railroad Administration, eine staatliche Organisation der Vereinigten Staaten zur Verstaatlichung der Eisenbahnen zwischen 1917 und 1920
 United States Railway Association, eine amerikanische Organisation, die die Bahngesellschaft Conrail beaufsichtigte

 Universities Space Research Association, eine 1959 gegründete Organisation zur Förderung der Raumfahrt in Washington, D.C

USRA